Туллио Симончини (, родился в 1951) — бывший итальянский врач-онколог и сторонник нетрадиционной медицины. Имеет степень PhD от университета La Sapienza. Известен тем, что, по его мнению, мутация клеток в живом организме с последующим развитием злокачественной опухоли, обусловлена наличием в нём колоний гриба Candida albicans. Он также утверждает, что это заболевание можно вылечить с инъекциями пищевой соды. Был лишён прав врача, потому что предписывал онкобольным обычный бикарбонат натрия вместо химиотерапии. Научное сообщество отвергло гипотезу Симончини, сославшись на отсутствие рецензируемых исследований, которые подтверждают его теорию.

В 2006 году Симончини был лишён права заниматься медицинской деятельностью за использование непроверенных методов лечения рака. Однако продолжил свою «практику», используя Интернет и организовав «клинику» в Албании. В 2012 году в этой «клинике» погиб 27-летний Лука Оливотти. В 2015 году Симончини был осуждён за непредумышленное убийство Оливотти и мошенничество. Проведенное вскоре после осуждения Симончини двумя итальянскими журналистами расследование показало, что шарлатан продолжает искать жертв для своей «терапии», лечит у себя на дому. Некоторое распространение его псевдонаучный метод получил и в России.

15 января 2018 года Симончини был приговорён судом к пяти с половиной годам тюремного заключения за непредумышленное убийство и неисполнение врачебных обязанностей.

Примечания 

Онкологи Италии
Альтернативные методы лечения рака
Деятели альтернативной медицины